Ел Амиго има више значења:

 Ел Амиго (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Амиго, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Амиго (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику